Валентин Игнатов е името на:

 Валентин Игнатов (хирург)
 Валентин Игнатов (футболист)